

Анджеліка — місто, штат Нью-Йорк
 Анджеліка — місто, штат Вісконсин
 Анджеліка — селище, штат Нью-Йорк
 Анджеліка — переписна місцевість, штат Вісконсин